Сегура:

 Географические объекты
 Сегура — муниципалитет в Испании.
 Сегура — река на юго-востоке Испании.
 Сегура — район (фрегезия) в Португалии.

 Фамилия
 Сегура, Джессика (род. 1983) — мексиканская актриса.
 Сегура, Джовани (род. 1982) — мексиканский боксёр-профессионал, экс-чемпион мира в первом наилегчайшем весе.
 Сегура, Клара (род. 1974) — испанская актриса театра и кино.
 Сегура, Панчо (1921—2017) — эквадорский и американский теннисист, бывшая первая ракетка среди профессионалов.
 Сегура, Улисес (род. 1993) — коста-риканский футболист, полузащитник.
 Сегура, Хорхе (род. 1997) — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Энвигадо».
 Сегура, Хосе (род. 1961) — испанский футбольный тренер.
 
 Сегура, Эдди (род. 1997) — колумбийский футболист.